Быконя — фамилия. Известные носители:
 Быконя, Валентина Викторовна (1947—2014) — доктор филологический наук, профессор, специалист по селькупскому языку, зав. кафедрой ТГПУ.
 Быконя, Геннадий Федорович (род. 1941) — доктор исторических наук, профессор КГПУ им. В. П. Астафьева.
 Быконя, Зинаида Савостьяновна (род. 1928) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.